Il doppio del torneo di tennis Geneva Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Stanislav Birner e Blaine Willenborg che hanno battuto in finale Joakim Nyström e Mats Wilander 6–1, 2–6, 6–3.

Teste di serie 

 Anders Järryd /  Hans Simonsson (primo turno)
 Joakim Nyström /  Mats Wilander (finale)

 Tian Viljoen /  Danie Visser (semifinali)
 Stanislav Birner /  Blaine Willenborg (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Geneva Open 1983